ИПМаш - аббревиатура. Может означать:

 Институт проблем машиноведения Российской Академии наук в СПб.
 Институт проблем машиностроения Академии наук СССР, затем НАНУ в Харькове.